Az 1960. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es versenyszámát február 23-án rendezték a McKinney Creek Stadionban, Tahomában. Az aranyérmet a norvég Håkon Brusveen nyerte meg. A Magyarországot képviselő Sajgó Pál a 34. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F15